L'edizione 1932-33 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'Hälsingborgs IF.

Capocannoniere del torneo fu Torsten Bunke (Hälsingborgs IF), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti
Hälsingborgs IF campione di Svezia 1932-33.
IK Sleipner e Landskrona BoIS retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1932
Calcio nel 1933
Campionato svedese di calcio